Кристофер Комсток (, ), более известный по сценическому псевдониму Marshmello ( — «маршмэллоу») — американский диджей и музыкальный продюсер в жанре электронной музыки. По состоянию на 2021 год занимает 5 место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine..

Личность и начало карьеры 
Личность Marshmello остается неизвестной, хотя были предположения, что он является американским диджеем Крисом Комстоком, также известным как Dotcom, поскольку у них у обоих одинаковые имена, дни рождения, татуировки, а также идентичные музыкальные стили.

Его музыкальный стиль включает ориентированный на углубление синтезатор и басово-тяжелую электронно-танцевальную музыку. Вдохновленный другими диджеями в маске как Deadmau5 и Daft Punk, Marshmello надевает скрывающую внешность маску в виде кусочка лакомства «маршмэллоу» (обычно оно выпускается в форме белых цилиндриков). Несмотря на анонимность, его карьера получила международное признание в 2015 году, когда он начал выпускать ремиксы синглов других диджеев, включая ремикс сингла Zedd'а «Beautiful Now», Jack Ü «Where Are Ü Now» и других, а также свой собственный сингл «Alone».

Marshmello участвовал в фестивалях New York’s Pier 94, Pomona, California’s HARD Day of the Dead festival, и Miami Music Week. В 2016 году, Marshmello выпускает компиляцию его ранее выпущенных треков, Joytime, занявшая пятое место в чарте US Billboard Dance/Electronic Albums. Также в альбом был включен сингл «Keep It Mello» с участием рэпера Omar LinX.

В Instagram Feed Me была выложена фотография, на которой виден Marshmello без шлема в отражении зеркала. Диджей снял его и передал для фото Feed Me.

2 февраля 2019 года Marshmello и Epic Games объединились, чтобы подарить игрокам известной игры Fortnite Battle Royale весёлое настроение. В 19:00 по Гринвичу в игре начался концерт Marshmello, который посмотрело более 10.000.000 игроков одновременно. Концерт побил рекорды по количеству просмотров. Длился 10 минут.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Другие песни в чарте

Ремиксы

2015 
 Calvin Harris и Ellie Goulding — Outside (ремикс Marshmello)
 Zedd и Selena Gomez — I Want You to Know (ремикс Marshmello)
 Zedd и Jon Bellion — Beautiful Now (ремикс Marshmello)
 Ariana Grande — One Last Time (ремикс Marshmello)
 Avicii — Waiting For Love (ремикс Marshmello)
 Jack Ü & Justin Bieber — Where Are U Now (ремикс Marshmello)
 Jack Ü & Justin Bieber — Where Are U Now (ремикс Marshmello + флип Skrillex)
 Adele — Hello (ремикс Marshmellо)
 Duke Dumont — Need U (100%) (ремикс Jauzа и Marshmello)

2016 
 Warsongs — Flash Funk (ремикс Marshmello)
 Marshmello — Want U 2 (ремикс Marshmello и Slushii)
 Era Istrefi — Bonbon (ремикс Marshmello)
 Anne Marie — Alarm (ремикс Marshmello)
 Alan Walker — Sing Me to Sleep (ремикс Marshmello)
 Galantis — No Money (ремикс Marshmello)
 Martin Garrix — Oops (ремикс Marshmellо)
 DJ Snake и Justin Bieber — Let Me Love You (ремикс Marshmello)
 Noah Cyrus — Make Me (Cry) (ремикс Marshmello)

Примечания

Ссылки 
 

Ремиксеры
Артисты, известные под псевдонимами
Исполнители OWSLA
Музыканты в масках
Музыканты-электронщики США
Marshmello